Konstruierbare Menge steht für:

 Konstruierbare Menge (Topologie) in der Topologie
 Konstruierbare Menge in der Mengenlehre, siehe Konstruierbarkeitsaxiom